Mbembe peut désigner :
 Achille Mbembe, un théoricien du post-colonialisme
 les Mbembe, une population du Cameroun et du Nigeria
 le mbembe tigon, une langue jukunoïde du Cameroun
 le mbembe Cross River, une langue du Nigeria
 le mokele-mbembe, une créature fantastique d'Afrique